Наталья Павловна Ерохина () — советский и российский тренер по лёгкой атлетике. Заслуженный тренер России (2000).

Биография 
Наталья Павловна Ерохина родилась 16 сентября 1951 года в Сталинграде. 

В 1971 году окончила Волгоградский государственный институт физической культуры. Работает старшим тренером-преподавателем в СДЮСШОР № 10 города Волгограда.

За свою тренерскую карьеру Наталья Павловна подготовила ряд мастеров спорта России и мастеров спорта международного класса, среди которых:
 Михаил Попов — двукратный серебряный призёр Паралимпийских игр 2000 в беге на 100 и 200 м (класс T38), чемпион мира 2001 года,
 Ирина Косько — бронзовый призёр чемпионата России в помещении 2014 года в тройном прыжке,
 Сергей Сиротин — чемпион первенства мира 2012 года в тройном прыжке среди спортсменов с ПОДА,
 Нелли Халанская — призёр первенства СССР среди молодёжи.

Награды и звания 
 Медаль «Ветеран труда».
 Знак «Отличник народного образования России».
 Почётное звание «Заслуженный тренер России» (2000).
 Почётная грамота Волгоградской областной думы (2011).
 Вошла в список лучших тренеров адаптивного спорта Волгоградской области (2012).

Примечания 

Тренеры СССР по лёгкой атлетике
Тренеры России по лёгкой атлетике
Выпускники Волгоградской академии физической культуры